Берит Оскаль Айра (, 1 марта 1951 — 26 января 2021) — норвежский саамский политический деятель за Рабочую партию, с 2001 года — член Саамского парламента Норвегии, небыла переизбранна в 2006 году.

В течение второго кабинета Столтенберга с 2005 до 2007, была назначена Статс-секретарем в Министерстве труда Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Berit Oskal Eira — regjeringen.no

Политики XX века
Политики XXI века
Саамские политики
Женщины-политики Норвегии
Социал-демократы Норвегии
Члены Рабочей партии Норвегии